Jungparteien sind politisch orientierte Parteien oder Jugendverbände, in welchem sich junge Menschen mit gleicher politischer Ausrichtung zusammenfinden und für gewöhnlich nach oben festgelegte Altersgrenzen existieren. Jungparteien sind einer großen Partei, ihrer Mutterpartei, als Jugendorganisation angeschlossen.

Siehe auch:
 Jungpartei (Schweiz), die Organisation in der Schweiz
 Jungpartei (Deutschland), die Organisation in der Deutschland
 Jungpartei (Österreich), die Organisation in der Österreich